Gottschalk von Lohn ist der Name folgender Personen:

* Gottschalk I. von Lohn (* um 1065, † nach 1107), Graf der Herrschaft Lohn
 Gottschalk II. von Lohn († nach 1192), Graf der Herrschaft Lohn